Osoby o tym nazwisku:
 Bektosh Rahimov – radziecki i uzbecki polityk
 Rustam Rahimov – niemiecki bokser, olimpijczyk